Čakova, plaats in Slovenië
Čaková, gemeente in Tsjechië